Сатар Сейд (* 1987) — іранський лижник. Представляв свою країну на Зимових Олімпійських іграх 2010 року

 Азіз Сатар (1925—2014) — малайзійський актор та комік.
 Аліф Сатар (* 1990) — малайзійський співак, актор й телеведучий.
 Якуп Сатар (1898—1908) — найстарший турецький ветеран Першої світової війни.

 Сатар — населений пункт в остані Керманшах, шахрестан Сонкор.